Kràsnaia Zorka (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia
 Kràsna Zorka (Crimea), localitat de la República Autònoma de Crimea, a Ucraïna